Джаббар, Джабар () — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский означает «могущественный», «всемогущий», происходит от глагола «вправлять» и является однокоренным с именами Джабир, Джабр, а также со словами «Аль-Джаббар» (созвездие Ориона), джабариты, «джабр» (алгебра), «джабир» (костоправ). 
Джаббар
 Джаббар Карьягдыоглу
 Джаббар, Карим Абдул
 Джаббар-Расуловский район
 Аль-Джаббар

См. также 
 Джаббаров
 Джаббар (имя)

Арабские имена